Фридрих Аугуст I (Дрезден, 23. децембар 1750 – Дрезден, 5. мај 1827) је био изборник Саксоније, а касније и први краљ Саксоније. Био је син Фридриха Кристијана и Марије Антоније од Баварске.

Породично стабло 

Рођени 1750.
Умрли 1827.
Династија Ветин
Краљеви Саксоније